Кинабалу се може односити на:
 Кинабалу (планина), планина у Малезији
 Кинабалу (национални парк)
 Кота Кинабалу, град у Малезији